Ел Бразо има више значења:

 Ел Бразо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бразо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику